Оскар Авилес (; , Кальяо — , ) — перуанский певец, музыкант, гитарист, аранжировщик и . Один из самых любимых и узнаваемых музыкантов Música criolla — жанра перуанской музыки в Перу.

Известен почётным титулом «La Primera Guitarra del Perú» (Первый гитарист Перу).

Биография 
Родился в семье известного перуанского фотографа. С детства любил креольскую музыку. Игре на гитаре научился у своей бабушки. Позже, в 1936—1938 годах изучал гитару в Национальной консерватории.

Музыкальную карьеру начал в 1939 году, в возрасте 15 лет в дуэте братьев La Limeñita y Ascoy. В 1942 году выступал в группе Núñez, Arteaga & Avilés, вместе с которой выиграл радиоконкурс, организованный газетой «La Noche», в результате которого его стали называть La Primera Guitarra del Perú, титул, который он сохранил на протяжении всей музыкальной жизни. В последующем выступал со многими известными ансамблями и музыкальными группами, аккомпанировал видным певцам и певицам Перу. Власти города Кальяо в 1995 году решили присвоить имя Оскара Авилеса  улице на которой он родился, и установили мемориальную доску на фасаде его  родного дома.

Обладатель несколько наград (в том числе, звание Почётного доктора Университета Сан-Маркос) и множества золотых пластинок.

Дискография 
 ¡Otra vez Avilés!
 Nueva dimensión bailable
 Mi corazón: Alicia Maguiña y Óscar Avilés
 Óscar Avilés presenta…
 Así nomás
 Dialogando (con Chabuca Granda)
 Es decir
 Cuatro voces y un estilo: Los Zañartu y Óscar Avilés.
 Avilés y sus invitados
 Desde los Andes al Mar
 Juntos I y II: Alicia Maguiña y Óscar Avilés.
 Esta vez los García y Avilés.
 Viva el Perú…! Carajo.
 Y ahora…Avilés con Banda.
 En Fiesta Criolla… Pancho Jiménez y Oscar Avilés
 Solo Avilés.
 Valses peruanos eternos I y II (con Augusto Valderrama).
 En Sabor y Guapeo
 Gente morena
 Gabriela Ortega y Óscar Avilés
 Cecilia Bracamonte con Óscar Avilés
 Óscar Avilés y Víctor Cuadros
 Jesús Vásquez con la guitarra de Óscar Avilés
 Homenaje a Chabuca Granda: Oscar Avilés y Fetiche
 Chabuca Grande de América con el Mariachi Vargas
 ¡¡¡Que tal trío!!!
 Valseando festejos
 Seguimos valseando festejos
 Los Dávalos con Óscar Avilés
 Avilés… 40 años
 ¡Son nuestros!
 Únicos
 Les traemos… El Chacombo
 Siempre juntos
 Se sobraron: Óscar Avilés y Julio Mori.
 Arturo «Zambo» Cavero y Óscar Avilés
 Sabor y más sabor: Lucila Campos.
 El Gran Pinglo también compuso.
 Un Perú en Sinfonía (con Víctor Cuadros).
 Corazón de Tinta Roja : Dayanne Valdivia.
 Oscar Avilés con…
 Los Bronces de Lucho Neves
 Pinglo y Chabuca.
 Cofre de los recuerdos con Los Embajadores Criollos.

Примечания

Ссылки 
 Óscar Avilés: Falleció la primera guitarra del Perú 
 Óscar Avilés 

Певцы и певицы Перу
Гитаристы Перу
Музыканты Перу
Почётные доктора университета Сан-Маркос